Verderio, comune italiano in provincia di Lecco
Verderio Inferiore, ex comune italiano 
Verderio Superiore, ex comune italiano